Shirley Wong est une actrice asiatique qui a notamment joué dans Beyond Hypothermia.
 Shirley Wong a également été le nom de scène de la chanteuse chinoise Faye Wong.
 Shirley Wong est également le nom du premier album de Faye Wong sorti en 1989.